Marguerite Muni: Frans actrice, bekend als Muni
 Paul Muni: Amerikaans acteur van Oostenrijkse komaf
 San Francisco Municipal Railway: Transportbedrijf in San Francisco
 Muni (hindoeïsme)
 Muni (rivier): Een rivier in Equatoriaal-Guinea (Rio Muni) en Gabon